Марк Аврелий Валерий Валентин () — римский политический деятель первой половины IV века.

О происхождении Валентина ничего неизвестно. В период до 330 года он занимал должность корректора Фламинии и Пицена. В это время Валентин вошёл в состав сената и получил титул vir perfectissimus. В 330 году он находился на посту консуляра Нумидии.

Литература 
 

Чиновники Римской империи